Burnes ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Burnes (1805–1841), britischer Reisender und Entdecker
 Daniel Dee Burnes (1851–1899), US-amerikanischer Politiker
 J. D. Burnes (* 1988), kanadischer Bogenschütze
 James Nelson Burnes (1827–1889), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Burns
 Burness
 Byrnes